

Cinéma 
 E.T., l'extra-terrestre, un film américain de Steven Spielberg sorti en 1982.

Jeu vidéo 
 E.T. l'extra-terrestre : Le 20e anniversaire, un jeu vidéo édité en 2002 sur PC, ,  par Ubisoft ;
 E.T. l'extra-terrestre : Le 20e anniversaire - L'Apprenti jardinier, un jeu vidéo édité en 2002 sur

Voir aussi